Malula ist der Nachname von:
Joseph-Albert Malula (1917–1989), kongolesischer Geistlicher

Maʿlūlā ist eine Schreibweise von:
Maalula, Ortschaft im Nordosten von Damaskus in Syrien